Paul Ritter – architetto australiano
 Paul Ritter – attore britannico
 Paul Ritter – pittore tedesco
 Paul Ritter – ambasciatore svizzero

Altro
 Ritter (disambigua)